

Gminy i miejscowości

 Baška – gmina w Chorwacji, w żupanii primorsko-gorskiej 
 Baška – wieś w Chorwacji, w żupanii primorsko-gorskiej, w gminie Baška
 Baška – gmina w Czechach, w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek
 Baška – wieś na Słowacji, w kraju koszyckim, w powiecie Koszyce-okolice
 Baška Voda – gmina w Chorwacji, w żupanii splicko-dalmatyńskiej
 Baška Voda – miejscowość w Chorwacji, w żupanii splicko-dalmatyńskiej, w gminie Baška Voda
 Stara Baška – wieś w Chorwacji, w żupanii primorsko-gorskiej, w gminie Punat

Osoby

 Erik Baška – słowacki kolarz szosowy 
 Jaroslav Baška – słowacki polityk

Inne

 Baška – stacja kolejowa w Czechach 
 Płyta z Baški – jeden z najstarszych zabytków chorwackiego pisma głagolickiego